Фриц Кремер (;  — ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, бригадефюрер и генерал-майор войск СС, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Первая мировая война 
В 1918 году поступил добровольцем в пехотный полк.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в рейхсвере, получил звание лейтенанта. В 1921 году перешёл на службу в полицию в этом звании. В октябре 1934 вернулся на военную службу, в звании старшего лейтенанта, в пехотный полк. К началу Второй мировой войны — капитан, зам. начальника штаба 13-й пехотной дивизии вермахта.

Вторая мировая война 
Участвовал в Польской и Французской кампаниях. Награждён Железными крестами обеих степеней. С октября 1940 — начальник оперативного отдела штаба 13-й танковой дивизии, майор.

С 22 июня 1941 года участвовал в германо-советской войне. Бои на Украине. Награждён Рыцарским Крестом Железного Креста (17 декабря 1942). Квартирмейстер штаба 1-й танковой армии. В январе 1942 — награждён Золотым немецким крестом. С апреля 1942 — подполковник. Летом и осенью 1942 — наступление на Кавказ. В декабре 1942 — награждён Рыцарским крестом, назначен зам. начальника штаба 1-й танковой армии.

С января 1943 — полковник. С июля 1943 — переведён из вермахта в войска СС, на должность начальника штаба формировавшегося 1-го танкового корпуса СС (на севере Италии). С сентября 1943 — в звании оберфюрер СС (получил № 491 402 члена СС, в члены НСДАП не вступил).

С июня 1944 — корпус в боях в Нормандии, против высадившихся американо-британских войск. С августа 1944 — Кремер произведён в звание бригадефюрер и генерал-майор войск СС. В августе 1944 — временно командовал 1-м танковым корпусом СС, затем снова начальник штаба корпуса. С октября 1944 — командир 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд». С декабря 1944 — начальник штаба 6-й танковой армии СС. Наступление в Арденнах.

В 1945 — отступление на территорию Германии. 6 мая 1945 — Кремер награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

9 мая 1945 года взят в американский плен.

После войны 
В июле 1946 года приговорён американским военным трибуналом к 10 годам заключения по обвинению в причастности к расстрелу американских военнопленных во время Арденнского наступления.

Литература 
 Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5

Источники 
 Waffen-SS Commanders Vol.1 — Mark C. Yerger Pgs. 326—327
 Die Eichenlaubträger 1940-45 Band 1 — Franz Thomas Pg. 399

Командиры дивизий СС
Генерал-майоры нацистской Германии